Алферьево — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Алферьево — село в Тейковском районе Ивановской области.
 Алферьево — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Алферьево — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Алферьево — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Алферьево — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Алферьево — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Алферьево — деревня в Клинском районе Московской области.
 Алферьево — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Алферьево — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Алферьево — село в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Алферьево — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Алферьево — деревня в Старицком районе Тверской области, сельское поселение «Станция Старица».
 Алферьево — деревня в Старицком районе Тверской области, Степуринское сельское поселение.
 Алферьево — деревня в городском округе Город Тула Тульской области.
 Алферьево — село в Переславском районе Ярославской области.
Алферьево — до 1940 года название села Советское в Лямбирском районе Мордовии.

Аэродром 
 Алферьево — аэродром Московского авиационного института в Волоколамском районе Московской области.